Verão
Plano Verão

Música
Verão (álbum de Daniela Araújo)
Verão (álbum de Naldo Benny)
Verão (canção)

Veja também
Primavera (desambiguação)
Outono (desambiguação)
Inverno (desambiguação)

Desambiguação